Понселе (фр. Poncelet) может означать:

 Понселе, Жан-Виктор (1788—1867) — французский математик, механик и инженер, создатель проективной геометрии; в его честь названы:
 Теорема Штейнера — Понселе (1833)
 Точка Понселе
 Цепь Понселе
 Понселе, Кристиан (1928—2020) — французский политик, председатель Сената Франции (1998—2008).
 Понселе, Поликарп (; 172?-178?) — французский агроном.
 Понселе, Франсуа Фредерик (; 1790—1843) — французский юрист, профессор.

См. также 
 Понселе — крупный древний ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.